Serpula hombroni är en ringmaskart som beskrevs av Valenciennes in Quatrefages 1866. Serpula hombroni ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hombroni